Plankgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Plankgrynnan (i Valsörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Plankgrynnan (vid Björkön, Korsholm), Österbotten,

Se även
Plankgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar